Svojšice je název více míst:

Obce:
 Svojšice (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
 Svojšice (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Svojšice (tvrz, okres Pardubice) – tvrz v této vesnici
 Svojšice (okres Příbram) – obec v okrese Příbram

Části obce:
 Svojšice (Petrovice u Sušice) – část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy
 Svojšice (tvrz, okres Klatovy) – tvrz v této vesnici
 Svojšice (Neustupov) – osada v katastrálním území Broumovice městyse Neustupov v okrese Benešov

Externí odkazy